Гран Алакант  () — район испанского муниципалитета Санта Пола в провинции Аликанте автономного сообщества Валенсия, расположенный к северу и северо-востоку от центра Санта-Полы, и отделённый от центральных районов Санта Полы лесопарковой полосой в несколько километров. В 2017 году в районе было зарегистрировано 8 414 жителей.

Физическая география 
Гран Алакант располагается на небольшой возвышенности над берегом Средиземного моря, близ пляжа Карабасси. С запада район ограничен шоссе N-332 и муниципальным природным парком Эль Клот де Гальвани (), с севера — пляжем и посёлком Лос Ареналес-дель-Соль (муниципалитет Эльче).

История 
Бывшая рыбацкая деревня Гран Алакант со временем превратилась в морской курорт, почти безлюдный в межсезонье. Теперь его постоянное население превышает 8 000 зарегистрированных жителей, не считая пенсионеров, живущих в районе круглый год, но зарегистрированных в других городах.

Демография 
В 2000 году в Гран Алаканте насчитывалось 1 012 зарегистрированных жителей, к 2013 году его население выросло до 11 319 человек, но в 2017 году сократилось до 8 414  жителей.

Экономика 
Экономика района почти полностью относится к сфере услуг. Гран Алакант имеет большое количество торговых площадей, среди которых торговый центр построенный рядом с шоссе N-332. Другие коммерческие помещения распределяются по всем освоенным землям и активны в основном в летние месяцы.

Социальная сфера 
Значительный рост населения в XXI веке привёл к заметному расширению социальной сферы Гран Алаканта. В 2010 году открылась государственная школа, в которой в 2014/2015 учебном году обучалось 787 человек, также работают врачебный офис, публичная библиотека с доступом в интернет, почтовое отделение и спортивный зал, самое большое спортивное сооружение в Санта-Поле на момент завершения строительства.

Примечания

Ссылки 
 Urbanización Gran Alacant 

 Случайный город Испании (Gran Alacant/Гран Алакант - город-пенсионер)

Населённые пункты Аликанте